Silberwiese steht für:

 Silberwiese (Wutöschingen), Siedlung in der Gemeinde Wutöschingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Grube Silberwiese, Bergwerk bei den Ortsgemeinden Rott und Eichen, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz